Уминский () — польская фамилия. 

Известные носители:

 Уминский, Алексей Анатольевич (род. 1960) — священнослужитель Русской православной церкви (протоиерей), настоятель храма Святой Троицы в Хохлах.
 Уминский, Ян Непомук (1780—1851) — польский генерал, один из предводителей восстания 1830 года.

См. также 
 Уманский
 Умецкий